Телфэйр:

 Телфэйр, Себастьян (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист.
 Телфэйр — округ штата Джорджия, США.